Mistrzostwa Afryki w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2014 – dwudzieste pierwsze mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Afryce, który odbył się wraz z turniejem żeńskim w dniach 16–25 stycznia 2014 roku w Algierze. Tytułu zdobytego w 2012 roku broniła reprezentacja Tunezji.

Mistrzostwa rozegrane w trzech halach w Algierze były jednocześnie eliminacjami do MŚ 2015.

Do turnieju awans zapewniony miały cztery czołowe drużyny poprzednich mistrzostw, pozostała ósemka została wyłoniona na podstawie kontynentalnego rankingu. Po uwzględnieniu wycofujących się zespołów i nominowaniu rezerwowych wykrystalizowała się ostateczna dwunastka, a losowanie grup odbyło się 9 października 2013 roku w Algierze.

Faworyci turnieju łatwo przeszli fazę grupową i ćwierćfinały. W turnieju triumfowali gospodarze w finale pokonując Tunezyjczyków. Prócz nich do Mistrzostw Świata 2015 awansowali zdobywcy brązowego medalu, reprezentanci Egiptu.

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 11. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Confédération Africaine de Handball 

Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej
2014 w piłce ręcznej
2014 w Afryce
Sport w Algierze
Algieria w XXI wieku